Tony Smith (n. 1950), politico australiano
 Charles Anton "Tony" Smith (n. 1968), cestista statunitense
 Tony Smith (n. 1960), cestista neozelandese
 Tony Smith (n. 1967), politico australiano
 Antonio Demetrice Smith, detto Tony (n. 1970), cestista statunitense
 Tony Smith, scultore statunitense
 Tony Smith, produttore cinematografico statunitense
 Tony Smith, produttore musicale statunitense
 Tony Smith, giocatore di football americano statunitense